Шон Бе́йтон (; ) — американский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции первого.

В качестве тренера сборных США участник  (мужская сборная заняла четвёртое место, смешанная парная сборная заняла восьмое место).

Достижения 
 : золото (), серебро (), бронза ().
 : золото (, ).
 : серебро (2010).
 : золото (2010).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Закончил Вашингтонский университет по специальности Журналистика.

Работает видеопродюсером.

Начал заниматься кёрлингом в 2001 году, в возрасте 13 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2013 | FISU
 Профиль на сайте Curling World Cup 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу США
Выпускники Вашингтонского университета